Soil – gruppo musicale statunitense
 Soil – album di Terre Thaemlitz del 1995
 Soil – fumetto di Atsushi Kaneko